Die Internet Society (ISOC; deutsch Internet-Verband) wurde 1992 auf der INET-Konferenz in Kōbe (Japan) gegründet und ist als Nichtregierungsorganisation für die Pflege und Weiterentwicklung der Internetinfrastruktur zuständig.

Die ISOC hat ihren Hauptsitz in Reston im US-Bundesstaat Virginia (nahe Washington, D.C.) und Genf (Schweiz). Sie besteht aus mehr als 6000 Einzelpersonen sowie circa 130 Organisationen aus über 170 Staaten.

Die über 88.000 Mitglieder (Stand: April 2022) sind verpflichtet, zur weltweiten Verbreitung des Internets beizutragen und dessen Fortbestehen zu garantieren. Dazu zählt unter anderem die Veröffentlichung der sogenannten Request for Comments. Der Vorstand der ISOC (Board of Trustees) besteht aus 15 Mitgliedern, die von allen Mitgliedern weltweit gewählt werden. Die ISOC beherbergt die für die Internetstandards und Ressourcenverwaltung zuständigen Gremien: IETF, IESG, IAB, IRTF und IANA (Letztere hat 2003 einen Teil ihrer Aufgaben ICANN übertragen). Durch regelmäßige Veröffentlichungen werden aktuelle Entwicklungen vorgestellt.

Aufbau der Internet Society

Weblinks 
 Internet Society
 Deutsches Chapter der ISOC
 Schweizer Chapter der ISOC
 Internet Architecture Board
 The Internet Engineering Task Force
 Internet Research Task Force
 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Quellen 

 
Internet-Organisation
Gegründet 1992